Nancy hace referencia a:

Lugares
Nancy, ciudad francesa.
Comunidad Urbana de Gran Nancy.
Distrito de Nancy.
Nancy-sur-Cluses, ciudad francesa.
La Isla de Nancy, situada en el departamento francés de Yvelines.
Nancy, localidad estadounidense.

Personas
Jean-Luc Nancy (1940–2021), filósofo francés.

Entidades deportivas
Stade Lorrain Université Club Nancy, equipo de baloncesto francés.
Association Sportive Nancy-Lorraine, equipo de fútbol francés.

Otros
Nancy, nombre femenino.
École de Nancy, movimiento artístico.
Universidad de Nancy.
La batalla de Nancy.
Nancy, muñeca.